Тетрагидроксодиоксоосмат(VI) калия — неорганическое соединение, комплексный гидроксид металлов осмия и калия с формулой K[OsO(OH)] или KOsO•2HO, красно-фиолетовые кристаллы, хорошо растворяется в холодной воде, устойчиво в щелочном растворе.

Получение 

 Окисление осмия в щелочной среде:

 Восстановление оксида осмия(VIII) в щелочной среде:

Физические свойства 

Тетрагидроксодиоксоосмат(VI) калия образует красно-фиолетовые кристаллы.

Ранее формула вещества записывалась как KOsO•2HO, но безводный осмат не выделен.

Хорошо растворяется в холодной воде, устойчив в щелочном растворе.

Химические свойства 

 Разлагается при нагревании:

 При кипячении разлагается:

 Реагирует с разбавленными кислотами:

 С соляной кислотой образует оксохлорид осмия-калия:

 Реагирует с концентрированной азотной кислотой:

 Восстанавливается водородом:

 Во влажном состоянии медленно окисляется кислородом воздуха:

 Реагирует с сероводородом:

Литература 
 
 
 
 

Гидроксокомплексы
Соли калия
Комплексные соединения осмия